

Personnalités
Eugène Maissin (1811-1851), officier de marine et administrateur colonial français.
Léopold Maissin (1854-1937), ingénieur et industriel français.

Toponyme
Maissin (Belgique), section de la commune belge de Paliseul située en Région wallonne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français